BM, Bm eller bm kan avse: 

 BMs bokförlag eller B.-M:s Bokförlags A.-B. – ett for Baptistmissionen
 BM – en traktor- och maskintillverkare från Eskilstuna, senare kallat Volvo BM, se Bolinder-Munktell
 BM 73 – ett norskt snabbtåg
 bm – ISO 639-1 språkkod för bambara (språk)
 .bm – nationell toppdomän för Bermuda

Se även 
 beatæ memoriæ – ett latinskt talesätt